Quint Antisti Labeó, jurista romà 
 Marc Antisti Labeó, jurista romà 
 Catí Labeó, tribú de la plebs el 197 aC
 Claudi Labeó, notable batau
 Corneli Labeó, suposat escriptor romà
 Domici Labeó, escriptor de temes jurídics romà 
 Quint Fabi Labeó cònsol el 183 aC 
 Pomponi Labeó, governador de la província de Mèsia 
 Titidi Labeó, pintor romà